Hellinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Hellinger (1925–2019), deutscher Buchautor, bekannter Familienaufsteller
 Ernst Hellinger (1883–1950), deutscher Mathematiker
 Franz Hellinger (1901–1924), deutscher politischer Aktivist
 Johannes Hellinger (1935–2022), deutscher Mediziner
 Lothar Hellinger (* 1979), deutscher Regieassistent und Filmproduzent
 Mark Hellinger (1903–1947), US-amerikanischer Journalist und Filmproduzent
 Marlis Hellinger (* 1943), Anglistin, Sprachwissenschaftlerin, Hochschullehrerin, Autorin
 Martin Hellinger (1904–1988), deutscher Zahnarzt, SS-Hauptsturmführer und Lagerarzt
 Sascha Hellinger (* 1995), deutscher Webvideoproduzent und Livestreamer
 Paul Schmidt-Hellinger (* 1985), deutscher Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Satz von Hellinger-Toeplitz